Heinrich Siepmann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Siepmann (Architekt) (1850–1892), deutscher Architekt
 Heinrich Siepmann (Maler) (1904–2002), deutscher Maler
 Heinrich Siepmann (Präsident) (1901–1974), Präsident des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes (1933–1974) und Präsident des Deutschen Gehörlosen-Bundes (1952–1953)